Сингилукан има више значења:

 Општина Сингилукан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сингилукан (Сингилукан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику